La Papisa puede referirse a:

 Papisa Juana, la leyenda de una mujer que haciéndose pasar por hombre llegó a ser papa.
 La Papisa, una novela de la escritora norteamericana Donna Woolfolk Cross del año 1996, basada en la leyenda.
 La Papisa, una película  de producción alemana, británica, italiana y española, dirigida por el director alemán Sönke Wortmann en el 2009, y basada en la novela de Donna Woolfolk Cross.
 La papisa Juana, una película dirigida por Michael Anderson en el año 1972.